Eugen Ott (ambasador) (1889-1977) – ambasador Niemiec w Japonii (1938-1942)
 Eugen Ott (generał) – dówódca niemieckiej 7 Dywizji Piechoty podczas kampanii wrześniowej 1939